Ortigaro ima više značenja:
 Ortigaro, Genoa
 Ortigaro, Massa-Carrara